«Feels Like Home» — дев'ятий студійний альбом американської авторки-виконавиці Шеріл Кроу. Реліз відбувся 10 вересня 2013 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шеріл Кроу 

Альбоми Шеріл Кроу
Альбоми Warner Bros. Records